

Лукавиця — поселення, яке існувало на місці міста Обухів
 Лукавиця — село Самбірського району Львівської області
 Верхня Лукавиця — село Стрийського району Львівської області
 Нижня Лукавиця — село Стрийського району Львівської області

Населені пункти та їхні частини
 Лукавиця — село в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Лукавиця — село в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лукавиця — село в гміні Лісько Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Лукавиця — село в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Лукавиця — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Лукавиця — частина села Лісківка (Ляскувка) в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Лукавіца — річка; права притока Грону. Протікає в окрузі Банська Бистриця.

Див. також 
 Луквиця

Примітки